Condado de Putnam es el nombre de varios condados de los Estados Unidos:

 Condado de Pike: Condado de Alabama;
 Condado de Pike: Condado de Arkansas;
 Condado de Pike: Condado de Georgia;
 Condado de Pike: Condado de Illinois;
 Condado de Pike: Condado de Indiana;
 Condado de Pike: Condado de Misisipi;
 Condado de Pike: Condado de Misuri;
 Condado de Pike: Condado de Ohio;
 Condado de Pike: Condado de Pensilvannia.